

Muros 
Le terme muros, signifiant « mur » ou « enceinte » est employé dans les expressions :
 intra-muros,
 extra-muros.

Muros est une commune italienne de Sardaigne.
 En Espagne, 
 Muros est une ville de la province de La Corogne, en Galice ;
 Muros est une comarque de la province de La Corogne, en Galice ;
 Muros de Nalón est une commune des Asturies.

Intramuros 
 Intramuros est le centre historique de Manille
 Intramuros est un film d'Eddie Romero sorti en 1964
 Intramuros est un magazine de design créé en 1986

Patronyme 

 Elma Muros (1967-), sauteuse en longueur philippine